«Цифра» () — опера в двух действиях Антонио Сальери, написанная на либретто Лоренцо да Понте. Премьера оперы состоялась в Бургтеатре в Вене 11 декабря 1789 года.

При создании либретто да Понте использовал либретто более ранней одноактной оперы Сальери La dama pastorella («Дама-пастушка»), написанное Джузеппе Петрозеллини. Сюжет в целом характерен для оперы-буффа: это история о пастушке, которая влюбляется в знатного лорда, но из-за сословного неравенства не может даже и думать о замужестве. Однако в конце концов пастушка оказывается пропавшей дочерью графа, с которой лорд был обручён в детстве, и пара благополучно соединяется.

Действующие лица

Постановки 
В конце XVIII века опера ставилась в театрах Австрии и Германии (в частности, в 1790 году в Дрездене). В 2006 году она была поставлена в Кёльне (дирижёр Мартин Хазельбёк), а в 2018 году состоялась её премьера в Северной Америке.

Примечания 

Оперы 1789 года
Оперы на итальянском языке
Оперные премьеры Бургтеатра в Вене